Ингвар Барда (,  — ) — норвежский шахматист, национальный мастер.

Сын гроссмейстера ИКЧФ О. Барды.

В составе сборной Норвегии участник шахматной олимпиады 1956 г., командного чемпионата мира среди студентов того же года и трёх командных турниров северных стран (1970, 1972 и 1974 гг.; в 1970 г. сборная завоевала бронзовые медали соревнования).

Участник 2-го в истории юниорского чемпионата мира 1953 г.

Участник сильных по составу международных турниров в Осло (1974 и 1976 гг.), а также Кубка Северного моря 1976 г.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии И. Барды в базе Chessgames
 Личная карточка И. Барды на сайте 365Chess

Шахматисты Норвегии
Шахматисты XX века
Участники шахматных олимпиад